«Нападение гигантских пиявок» () — это низкобюджетный научно-фантастический фильм 1959 года Бернарда Ковальски. Сценарий был написан Лео Гордоном. Он был одним из многочисленных ужастиков, произведенных в 1950-х годах в ответ на страхи перед холодной войной; в фильме персонаж понимает, что пиявки мутировали до гигантских размеров из-за атомной радиации поблизости от мыса Канаверал.

В различных релизах также назывался как «Нападение кровавых пиявок» (), «Демоны болота» (), «She Demons of the Swamp», «Гигантские пиявки» ().

Сюжет 
В Эверглейдс во Флориде две огромные разумные пиявки живут в подводной пещере. Они таскают местных жителей в пещеру, где держат их в плену и медленно пьют из них кровь.

Одной из первых жертв становится местная мегера, Лиз Уокер, которую играет Иветт Викерс. Лиз обнаруживает себя в плену у пиявок вместе с её нынешним любовником.

Егерь Стив Бентон (Кен Кларк) расследует их исчезновение. Вместе с помогающей ему подругой, Нан Грейсон (Ян Шеппард) и её отцом, доктором Грейсоном, он обнаруживает пещеру.

Монстров окончательно уничтожают, когда Стив и Док с несколькими солдатами взрывают пещеру динамитом.

В ролях

Производство 
Фильм был снят за восемь дней, включая открытый день в Лос-Анджелесском дендрарии и ботаническом саду. Во время съемок Джин Корман слег с пневмонией и попал в больницу.

Это был второй фильм Ковальски для AIP после «Ночи кровавого зверя». Музыка также использовалась в «Ночи кровавого зверя» (1958) и «Чудовище из Проклятой пещеры» (1959).

По словам Ковальски, Джин Корман не хотел платить лишние деньги для проталкивания камеры на плоту, пока они снимали в воде в дендрарии, поэтому он надел купальный костюм и сделал это сам.

В телевизионных шоу 
В июле 1992 года «Нападение гигантских пиявок» был показан эпизодом четвёртого сезона телевизионного шоу «Таинственный театр 3000 года». «Нападение гигантских пиявок» был также показан в телевизионном шоу «Кино для бессонницы» и во втором эпизоде пятого сезона «Шиллинг Шокеры».

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 70 % на основе 10 обзоров со средним рейтингом 5,7 из 10.

Ремейк 
Ремейк фильма был выпущен компанией Brain Damage Films в 2012 году.

Авторское право 
Фильм находится в общественном достоянии, так как его авторское право не было возобновлено.

См. также 
 Атака крабов-монстров
 Список фильмов в общественном достоянии в США

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы American International Pictures
Фильмы США 1959 года
Фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1959 года
Фильмы ужасов 1959 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о мести
Фильмы об инопланетянах
Фильмы о говорящих животных
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом